O Club Atlético River Plate Puerto Rico foi um time de futebol profissional porto-riquenha sediado em Fajardo, Porto Rico . Fundada em 2007, a equipe jogava na Puerto Rico Soccer League e na USL Championship.

A equipe jogava seus jogos em casa no Roberto Clemente Stadium, em Carolina, Porto Rico . As cores do clube eram vermelho, branco e preto.

Em 2012, em meio a uma desordem administrativa da Federação de Futebol, veio a falência financeira do clube devido à mudança de local e devido à falta de competições esportivas nas quais ele pudesse participar a entidade desapareceu.

História 
Em 27 de junho de 2004, um grupo de 31 fãs do Club Atlético River Plate assinaram um documento de afiliação com o clube. O evento foi liderado pelo fundador do grupo, Steven Alvarez. Depois de várias reuniões, o grupo organizou um time de futebol interno, juntamente com o time Academia Quintana, terminando no quarto lugar de um torneio de convite realizado em Bayamon, que marcou sua estréia.

Em agosto de 2004, o Club Atlético River Plate Corp registrou-se no Departamento de Estado de Porto Rico, fundando seu primeiro escritório na Carolina, Porto Rico . Entre 2005 e 2006, o Club Atlético River Plate teve várias reuniões com a Federación Puertorriqueña de Futbol, buscando autorização para estabelecer a primeira equipe de franquias em Porto Rico. O presidente da federação, Joe Serralta, assinou um contrato com eles concordando em licenciar o Club Atlético River Plate Puerto Rico, que foi conseqüentemente fundado em 1 de janeiro de 2007.

Buscando a exposição, a equipe chegou a um acordo com o boxeador profissional Miguel Cotto, que usava as cores do clube em várias de suas competições no campeonato mundial. A diretiva da equipe passou por várias integrações, incluindo Erick Rodríguez como Primeiro Vice-Presidente, Kenneth Cintrón como Segundo Vice-Presidente e Alvaro Nazor como vocal. Em 2006, o secretário da equipe, Eduardo Fabrizi, decidiu incluir o Club Atlético River Plate Porto Rico na Liga Premier de Fútbol, marcando sua estreia. Rubén Muñoz treinou uma formação que incluía Walter Fabian Zermatten, Leonel Pipa Ganzedo e Martin Gómez, vencendo seu primeiro campeonato com 3.000 seguidores.  Seu defensor, Marcelo Roca, foi escolhido o Jogador Mais Valioso da Premier League de 2007. Enquanto procurava um estádio definitivo, Fabrizi visitou Ponce, escolhendo-o em relação aos outros municípios. Posteriormente, ele teve uma reunião com o prefeito de Ponce, Francisco Zayas Seijo, chegando a um acordo para jogar lá.

Alguns relatórios indicaram que em 2009 a equipe seguiria os Puerto Rico Islanders Football Club e se juntaria à Primeira Divisão da USL . No entanto, a diretiva do River Plate decidiu se tornar um membro fundador da Puerto Rico Soccer League, a primeira liga nacional do arquipélago, fundada oficialmente em 2008. Em sua primeira temporada na nova liga, o River Plate trouxe vários jogadores internacionais, incluindo jogadores de futebol da Argentina, Colômbia e El Salvador.

Puerto Rico Soccer League 
Em 28 de junho de 2008, o River Plate Porto Rico jogou contra o Atlético de San Juan FC no primeiro jogo oficial da liga, vencendo o jogo 2: 0 com gols de Daniel Gómez e Harry Irizarry. Em seu segundo jogo, o time perdeu para o Sevilla FC Puerto Rico, um gol contra nenhum. O River Plate empatou com o Guaynabo Fluminense FC no seu terceiro jogo. No quarto jogo, o River Plate derrotou o Gigantes de Carolina, três gols a um. Na quinta data do torneio, o time derrotou Huracán FC de Caguas . Em 10 de agosto de 2008, o River Plate derrotou Tornados de Humacao . Isso marcou o fim do primeiro tempo da liga, e as equipes competiram uma contra a outra pela segunda vez. Nos dois primeiros jogos desta etapa, o River Plate derrotou a Academia Quintana e a Atléticos de San Juan. Para fechar a temporada regular, o time venceu 1, perdeu 1 e empatou 3 jogos.

O River Plate Puerto Rico venceu seu primeiro jogo da temporada 2009 contra o Huracán, com uma pontuação de 5: 1. O River Plate ainda não perdeu na temporada de 2009, pois está 10-0-1 com 31 pontos. Em 25 de julho de 2009, o time empatou com o Bayamón FC, por 0: 0. Terminaram a temporada regular com um recorde de 14-0-2, conquistando a classificação da liga. O último jogo contra o Sevilla FC terminou em um empate de 2: 2. Faltando 5 minutos para o jogo e diminuindo 2: 0, Daniel Jiménez marcou um gol para o River Plate, a equipe marcou novamente 3 minutos depois para terminar o ano invicto. Nas semifinais, o River Plate perdeu o único jogo da temporada para o Atlético.

Supercopa DirecTV 2010 
O Supercopa DirecTV é um torneio único de qualificação da CFU que substituiu a temporada regular do PRSL em 2010. O River Plate Porto Rico foi o primeiro time a avançar para as semifinais, conquistando o primeiro lugar do Grupo A. Depois de derrotar o Sevilla Juncos nas semifinais, o River Plate Porto Rico ganhou a Super Copa DirecTV depois de derrotar os ilhéus de Porto Rico. Resultado final por 3-0 no total depois dos jogos em casa e fora do estádio Juan Ramon Loubriel em Bayamon. Ambas as equipes se qualificaram diretamente para o CFU Championship Tournament para a edição de 2011.

Desempenho internacional 
Na primeira rodada do Campeonato de clubes da CFU de 2010 o River Plate foi colocado no mesmo grupo que o Racing des Gonaives, CSD Barber e Hubentut Fortuna . No 1º jogo, derrotaram o Racing 3: 1. A equipe derrotou o Hubentut Fortuna 5: 1 no segundo encontro. Para fechar a primeira rodada do grupo, eles derrotaram o CSB Barber por 4: 0. O River Plate terminou no topo do grupo e avançou para a segunda rodada. Foi eliminado depois de empatar com o Alpha United e perder para o San Juan Jabloteh.

Já no Campeonato de Clubes da CFU de 2011 o River enfrentou o Bodden Town das Ilhas Cayman na primeira fase e avançou depois de fazer 2-1 no placar agregado. Na segunda fase foi eliminado pelo Alpha United da Guiana pelo placar agregado de 3-2.

Estádio 

 Estádio Francisco Montaner ; Ponce, Porto Rico (2008–2010)
 Estádio Roberto Clemente ; Carolina, Porto Rico (2011)

A casa original de River foi em Ponce, e nas três primeiras temporadas o time jogou no estádio Francisco Montaner . Para a temporada de 2011, o time originalmente deveria jogar na cidade de San Juan no Estádio Sixto Escobar, mas devido à falta de acordo com a cidade de San Juan, o time concordou em se mudar para Fajardo. Enquanto a cidade se prepara para construir um estádio para a equipe, River assinou um contrato de curto prazo para disputar seus jogos em casa em 2011 no estádio Roberto Clemente, na Carolina do Norte .

Club Atlético River Plate
Clubes de futebol fundados em 2007
Clubes de futebol de Porto Rico
Clubes de futebol extintos de Porto Rico